Километро Веинтидос има више значења:

 Километро Веинтидос (Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Километро Веинтидос (Чинампа де Горостиза), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Километро Веинтидос (Пуебло Вијехо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику